Безіменна — річка в Україні, у Славутському районі Хмельницької області. Права притока Корчика (басейн Дніпра).

Опис 
Довжина річки 11 км. Формується з багатьох безіменних струмків та водойм. Площа басейну 34,6 км².

Розташування 
Бере початок на південно-східній околиці Бесідки. Тече переважно на південний захід через Ставичани, Кутки і впадає у річку Корчик, ліву притоку Случі. 

Річку перетинає автомобільна дорога .

Примітки 

Малі річки України
Річки Хмельницької області
Річки Славутського району
Статті про річки Хмельницької області без зображення в картці
Річки України без назви